Марко́вников — русская фамилия, образованная от прозвища Морковник — человек, выращивающий морковь или торгующий морковью. Известные носители:

 
 Марковников, Николай Владимирович (1869—1942) — русский и советский архитектор, археолог.

Примечания